Ananiw (Ananiew) − ukraińskie miasto

Osoby:
 Antonio Ananiew − bułgarski piłkarz
 Metodi Ananiew − bułgarski siatkarz